Maksim Gruznov (ur. 21 kwietnia 1974 w Narwie) – estoński piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Statystyki kariery

Sukcesy

Klubowe 
 Lantana Tallinn
 Mistrzostwo Estonii: 1995/1996, 1996/1997
 Zdobywca Superpucharu Estonii: 1997/1998

 Trans Narwa
 Zdobywca Pucharu Estonii: 2000/2001
 Zdobywca Superpucharu Estonii: 2007, 2008

Indywidualne 
 Król strzelców Meistriliigi: 1993/1994 (21 goli), 2001 (37 goli), 2006 (31 goli)

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Narwie
Estońscy piłkarze
Piłkarze JK Narva Trans
Piłkarze Tallinny FC TVMK
Piłkarze Tallinna FC Lantana